Семенівка (до 2016 — Червоний Орач) —  селище в Україні, у Первомайському районі Миколаївської області. Населення становить 256 осіб. Орган місцевого самоврядування — Кривоозерська сільська рада.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Семенівка

Селища Первомайського району
Селища, перейменовані в рамках декомунізації